Darius Kasparaitis (), ruski hokejist, * 16. oktober 1972, Elektrėnai, Litva.

Kasparaitis je kariero začel pri klubu Dinamo Moskva v sovjetski ligi v sezoni 1988/89. Leta 1992 ga je kot petega na NHL naboru izbral klub New York Islanders, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. Po petih sezonah je prestopil v klub Pittsburgh Penguins, sredi sezone 2001/02 je prestopil v Colorado Avalanche, že v prihodnji sezoni pa nazaj v New York Rangers. Kariero je končal pri klubu SKA St. Petersburg v Kontinentalna liga po sezoni 2008/09. Skupno je v rednem delu lige NHL v štirinajstih sezonah odigral 863 tekem, na katerih je dosegel  27 golov in 136 podaj, oziroma	163 tekem, v končnicah lige NHL, kamor se je uvrstil osemkrat, pa je odigral 83 tekem, na katerih je dosegel dva gola in deset podaj.

Za sovjetsko reprezentanca je nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil zlato medaljo, istega leta je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih. Za rusko reprezentanco je nastopil na treh Zimskih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve medalji, leta 1998 je srebrno medaljo in leta 2002 bronasto. Za rusko reprezentanco je nastopil tudi na dveh Svetovnih prvenstvih in Svetovnem pokalu.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 1
| 6
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 17
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +12
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 24
| 1
| 7
| 8
|
| 8
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 92/93
|
| 79
| 4
| 17
| 21
| +15
| 166
|
| 18
| 0
| 5
| 5
| +2
| 31
|-
| New York Islanders
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 1
| 10
| 11
| -6
| 142
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -6
| 8
|-
| New York Islanders
| NHL
| 94/95
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| -11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 46
| 1
| 7
| 8
| -12
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 18
| 0
| 5
| 5
| -7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 57
| 2
| 16
| 18
| +24
| 84
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 97/98
|
| 81
| 4
| 8
| 12
| +3
| 127
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 8
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 98/99
|
| 48
| 1
| 4
| 5
| +12
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 73
| 3
| 12
| 15
| -12
| 146
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| -3
| 10
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 77
| 3
| 16
| 19
| +11
| 111
|
| 17
| 1
| 1
| 2
| -5
| 26
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 01/02
|
| 69
| 2
| 12
| 14
| -1
| 123
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 01/02
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| +1
| 19
|
| 21
| 0
| 3
| 3
| +10
| 18
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
|
| 80
| 3
| 11
| 14
| +5
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
|
| 44
| 1
| 9
| 10
| +11
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 04/05
|
| 29
| 1
| 3
| 4
| +8
| 118
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 05/06
|
| 67
| 0
| 6
| 6
| +7
| 97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +1
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 06/07
|
| 24
| 2
| 2
| 4
| -1
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 06/07
|
| 12
| 0
| 3
| 3
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 07/08
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 07/08
|
| 33
| 1
| 4
| 5
| -1
| 80
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +3
| 49
|-
| SKA St. Petersburg
| Kontinentalna liga
| 08/09
|
| 26
| 0
| 1
| 1
| +6
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1084
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 182
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" | +69
| bgcolor="#7FFF00" | 1719
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 168
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti SKA St. Petersburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Naturalizirani državljani ZDA